Sua steht für:

 Sua (Insel), eine der Kei-Inseln

Súa oder Su'a ist der Name folgender Personen:
 Francisco Antonio Nieto Súa (* 1948), kolumbianischer Bischof von San José del Guaviare
 Su'a Sulu'ape Paulo II (1949–1999), samoanischer tufuga ta tatau (tatau-Meister)
 Súa (Esmeraldas), Parroquia rural im Kanton Atacames, Provinz Esmeraldas, Ecuador

SUA steht für: 
 SUA CONVENTION, Konvention zur Bekämpfung unrechtmäßiger Gewalttaten gegen die Sicherheit des Schiffsverkehrs der IMO
 Singuläre Umbilikalarterie, eine Variante oder Anomalie der Nabelschnur beim menschlichen Fetus
 Subsystem for UNIX-based Applications bzw. Subsystem für UNIX-basierte Anwendungen, stellt Komponenten einer UNIX-Umgebung nach POSIX-Standard auf Windows NT (oder neuer) bereit

Abkürzung